Dies ist eine Liste der Hauptstraßen in Ungarn.

Hauptstraßen 1. Ordnung

Hauptstraßen 2. Ordnung 

!
Hauptstrassen Ungarn
HauptstrasseUngarn